Бальса-де-Вес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Население — 209 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете